Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1956 в Мелбърн показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 153 комплекта медали, приблизително толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 3314 спортисти (от които 376 жени) от 72 страни в периода от 22 ноември до 8 декември 1956 г. в общо 17 спорта.

Атлети от общо 38 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 34 без отличие. СССР печелят най-много медали (98), както и най-много златни (37), сребърни (29) и бронзови (32) отличия. България печели първото си олимпийско злато с титлата на Никола Станчев в борбата. България печели общо 4 медала в състезанията по борба и още един с третото място на мъжкия ни отбор по футбол. Дебют на Игрите правят Етиопия, Кения, Либерия, Малайска федерация (сега Малайзия), Северно Борнео (сега част от Малайзия), Уганда и Фиджи. Отборите на Източна и Западна Германия участват като Обединения отбор на Германия.

Бойкот 
Поради суецката криза Египет, Ирак и Ливан отказват участие, защото на Израел е позволено да се включи в Олимпиадата. Испания, Холандия и Швейцария обявяват бойкот заради намесата на СССР в унгарската революция. Две седмици преди откриването Народна република Китай също бойкотира игрите, тъй като на Тайван е позволено да участва като самостоятелна страна под името Формоза. Камбоджа също не взема участие на Летните игри, но е от отборите явили се на състезанията по конен спорт в Стокхолм, Швеция. Египет, Холандия, Испания и Швейцария също участват в Стокхолм, въпреки обявеният от тях бойкот.

Класиране

Българските медали 
 Злато
 Никола Станчев (борба) – свободен стил кат. до 79 kg
 Сребро
 Димитър Добрев (борба) – класически стил кат. до 79 kg
 Петко Сираков (борба) – свободен стил кат. до 87 kg
 Юсеин Мехмедов (борба) – свободен стил кат. над 87 kg
 Бронз
 Георги Найденов, Йордан Йосифов, Кирил Ракаров, Милчо Горанов, Стефан Божков, Манол Манолов, Никола Ковачев, Гаврил Стоянов, Димитър Миланов, Георги Димитров, Панайот Панайотов, Тодор Диев, Крум Янев, Иван Колев – футбол

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Летни олимпийски игри 1956